Alain Bourhis (1931 - 2007), médecin et algologue français
 Hervé Bourhis ( - ), auteur de bandes dessinées
 Jean Bourhis ( - ), pionnier de l'aviation et du parachutisme français
 Jean-Pierre Bourhis (né en 1995), céiste sénégalais
 Jonathan Bourhis ( - ), joueur professionnel français de basket-ball
 Marc Bourhis (? - ), militant communiste

Voir aussi 
 
Patronyme breton